Джорджевич — прізвище балканського походження.

Відомі носії 
 Бора Джорджевич (*1952) — югославський та сербський рок-музикант.
 Йован Джорджевич (1826—1900) — сербський письменник та історик.
 Лука Джорджевич (*1994) — чорногорський футболіст, нападник.
 Любиша Джорджевич (1906—1944) — югославський футболіст, півзахисник.
 Ненад Джоржевич (*1979) — сербський футболіст, захисник.
 Славолюб Джорджевич (*1981) — сербський футболіст, захисник.
 Филип Джорджевич (*1987) — сербський футболіст, нападник.

Сербські прізвища
Чорногорські прізвища